466 км, 466-й киломе́тр — топоним в пост-СССР.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы.

 466 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Казахстанская железная дорога (Казахстан). Код 683687.
 466 км — остановочный пункт Свердловской железной дороги в Свердловской области. Код 771453.
 466 км (Сады) — остановочный пункт Юго-Восточной железной дороги в Саратовской области. Код 605334.